Een verkeersweg:
 N484 (Frankrijk)
 N484 (Nederland), zie Provinciale weg 484

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing